HMS Hood ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy:
 HMS Hood (1859), ein Linienschiff 2. Ranges mit 91 Kanonen, Stapellauf als HMS Edgar, Umbenennung 1860, benannt nach Samuel Hood, 1. Viscount Hood
 HMS Hood (1891), ein Turmschiff, benannt nach Arthur Hood, 1. Baron Hood of Avalon
 HMS Hood (51), ein Schlachtkreuzer, benannt nach Samuel Hood, 1. Viscount Hood

Literatur 
 

Hood